A 3-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism în sală s-a desfășurat între 8 și 10 martie 1991 la Sevilla, Spania. Au participat 521 de sportivi din 81 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Palacio De Los Deportes din Sevilla. Acesta a fost inaugurat în anul 1989.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; AM - record nord-american; AS - record asiatic; RE - record european; OC - record oceanic; SA - record sud-american; RA - record african; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Sporturi demonstrative

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
18 atleți au reprezentat România.

 Violeta Beclea – 800 m - locul 2
 Margareta Keszeg – 3000 m - locul 2
 Ella Kovacs – 800 m - locul 3
 Tudorița Chidu – 1500 m - locul 3
 Doina Melinte – 1500 m - locul 3
 Marieta Ilcu – lungime - locul 4
 Bogdan Tudor – lungime - locul 5
 Sorin Matei – înălțime - locul 6
 Mihaela Pogăcean – 60 m garduri - locul 6
 Octavia Iacob – triplusalt - locul 6 (sport demonstrativ)
 George Boroi – 60 m garduri - locul 7
 Iolanda Oanță – 400 m - locul 9
 Mirela Dulgheru – lungime - locul 9
 Daniel Cojocaru – 200 m - locul 10
 Mihaela Oană – greutate - locul 10
 Liliana Năstase – 60 m garduri - locul 12
 Gheorghe Gușet – greutate - locul 15
 Dorel Eftene – triplusalt - locul 18

Note

Legături externe 
  Timetable & Results

Atletism
1991
Atletism
Sevilla